Baranów Sandomierski (stad), stad in Polen
 Baranów Sandomierski (gemeente), gemeente in Polen